Servigney puede referirse a:
 Servigney, comuna francesa de Alto Saona.
 Montagney-Servigney, comuna francesa de Doubs.